Рылево — название нескольких населённых пунктов:
 Рылево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Рылево — село в Одоевском районе Тульской области.